Frederik Nielsen e Tim Pütz erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Alexander Erler e Lucas Miedler hanno sconfitto Harri Heliövaara e Jean-Julien Rojer con il punteggio di 6–3, 7–6(7–2).

Teste di serie 

  Harri Heliövaara  /  Jean-Julien Rojer (finale)
  Roman Jebavý /  Jonny O'Mara (primo turno)

  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (primo turno) 
  Sergio Martos Gornés /  Ramkumar Ramanathan (primo turno)

Wildcard 

  Viktor Durasovic /  Patrik Niklas-Salminem (primo turno)
  Eero Vasa /  Iiro Vasa (quarto di finale)

  Otto Virtanen /  Jürgen Zopp (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tali Open 2021